Implosivo o Implosiva puede referirse a:

 En física, a una Implosión.
 En fonética, a una consonante implosiva.